Black Knight (englisch „schwarzer Ritter“) steht für:

 Black Knight (Rakete), britische Versuchsrakete
 Black Knight (Verschwörungstheorie), Verschwörungstheorie über einen angeblichen Satelliten der Erde
 Black Knight, Originaltitel von Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie, US-amerikanischer Film von Gil Junger (2001)
 Black Knight (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2023)

Siehe auch:

 Black Knights, Kunstflugstaffel der Republic of Singapore Air Force